L'AMA Superbike 2008 est la  de l'AMA Superbike Championship.

Attribution des points

Calendrier 

† Mat Mladin, vainqueur initial, fut déclassé.

Classement pilote

Participants

Notes et références

Lien externe 
Site officiel

2008
Sport motocycliste en 2008
Sport aux États-Unis en 2008